Valió la pena puede referirse a:
Valió la pena (2004), álbum de Marc Anthony; 
Valió la pena (2004), canción escrita por Marc Anthony y Estéfano; o
Valió la pena (2014), telenovela chilena.